Примера А Уругвая по футболу 1916 года — 16-й по счёту турнир. Все клубы из Монтевидео.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1916
1916 год в футболе
1910-е годы в Уругвае